Fryderyk III (1017–1033) – książę Górnej Lotaryngii
Fryderyk III Lotaryński (1238–1302) – książę Lotaryngii
Fryderyk III Piękny (1289–1330) – książę Austrii i Styrii od 1306, król Niemiec od 1314
 Fryderyk III Srogi (1332–1381) – margrabia Miśni i landgraf Turyngii od 1349
 Fryderyk II Sycylijski (1272–1237) – król Sycylii 1296–1337, tytułujący się Fryderyk III
 Fryderyk III (?–1353) – margrabia Badenii od 1348
 Fryderyk III (1341–1377) – król Sycylii od 1355, książę Aten i Neopatrii od 1355
Fryderyk III z Saarwerden (1348–1414) – arcybiskup Kolonii i książę-elektor Rzeszy 
Fryderyk III von Aufseß (1380–1440) – biskup Bambergu
 Fryderyk III Habsburg (1415–1493) – król Niemiec od 1440, cesarz rzymsko-niemiecki od 1452, arcyksiążę Austrii od 1457
 Fryderyk III Mądry (1463–1515) – książę-elektor Saksonii od 1486
 Fryderyk III Wittelsbach (1515–1576) – hrabia Palatynatu–Simmern od 1557, książę-elektor Palatynatu Reńskiego od 1559
 Fryderyk III legnicki (1520–1570) – książę legnicki 1547–1551 i ponownie 1556–1559
 Fryderyk III (1597–1659) – książę szlezwicko-holsztyński na Gottorp od 1616
 Fryderyk III Oldenburg (1609–1670) – król Danii i Norwegii od 1648
 Fryderyk III Brandenburski (1657–1713) – książę-elektor Brandenburgii i książę Prus od 1688, od 1701 król w Prusach jako Fryderyk I
 Fryderyk III (1673–1746) – landgraf Hesji Homburg od 1708
Fryderyk III (1699–1772) – książę Saksonii-Gothy-Altenburga
 Fryderyk August III (1750–1827) – książę-elektor Saksonii 1763–1806, król Saksonii od 1806, książę warszawski 1807–1815
 Fryderyk Wilhelm III (1770–1840) – król Prus od 1797
 Fryderyk III Hohenzollern (1831–1888) – król Prus i cesarz niemiecki w 1888